Ароматизированные вина — креплёные вина в состав которых, помимо вина, служащего основой, входят настои из различных частей горьких и пряноароматических растений, этиловый спирт, сахар и реже сахарный колер, применяемый для подкрашивания.

Наиболее известным из всех ароматизированных вин является вермут.

Особенности ароматизированных вин 
Эти вина удачно сочетаются по вкусу с различными крепкоалкогольными напитками и другими винами. Сухие ароматизированные вина — непременный компонент многих коктейлей-аперитивов, десертные — дают удачные сочетания с безалкогольными газированными напитками, пивом, молоком, фруктовыми и ягодными соками.

Ароматизированные вина в натуральном виде пьют со льдом, разбавив содовой водой, или со льдом не разбавляя.

Другие ароматизированные вина 
Наряду с вермутом во многих странах производят аперитивные вина крепостью не менее 15 %. Их называют биттерами (от  — горький). Эти вина ароматизируют травами, фруктовыми соками, эфирными маслами, натуральными эссенциями, чтобы по вкусу и аромату биттеры отличались от натуральных вин. Аперитивные вина чаще бывают более горькими, чем вермут.

При приготовлении этих вин используют настои зверобоя, лимонной и горькой полыни, цветков ромашки, бобов какао, корицы, померанцевой корки, кориандра, чабреца, тысячелистника и других растений и трав.

Ароматизированные вина